Саблуковка () — село в Бериславском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 301 человек. Почтовый индекс — 74350. Телефонный код — 5546. Код КОАТУУ — 6520681802.

Местный совет 
74350, Херсонская обл., Бериславский р-н, с. Качкаровка, ул. Ленина, 6

Ссылки 
 Саблуковка на сайте Верховной рады Украины

 

Населённые пункты Бериславского района